Murtal heißt:

 Oberes Murtal, das Längstal der Mur in der Obersteiermark
 Mittleres Murtal, Tal der Mur zwischen Bruck und Graz, Mittelsteiermark
 Bezirk Murtal, politischer Bezirk in der Steiermark

 Muhrtal – in der alten Schreibweise – oder auch (die) Muhr bezeichnet das oberste Murtal im Lungau, Bundesland Salzburg